Kuusikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kuusikkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (1 ha)
2. Kuusikkosaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax,  (4 ha)
3. Kuusikkosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 65,95, long 27,83),  (1 ha)
4. Kuusikkosaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,23, long 28,79),  (21 ha)
5. Kuusikkosaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar